Wicked komiks – komiks autorstwa Slotshe
 Wicked! – album grupy Scooter
 Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu – powieść Gregory'ego Maguire
 Wicked – musical wystawiany na Broadwayu i West Endzie, oparty na powieści Gregory'ego Maguire
 Wicked – singiel amerykańskiego rapera Ice Cube'a z albumu The Predator.